Дом с мезонином — рассказ Чехова
 Дом с мезонином (фильм) — его экранизация